Rosell ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rosell (1881–1953), schwedischer Sportschütze
 Francisco Romá y Rosell († 1784), spanischer Jurist und Ökonom, interimistischer Vizekönig von Neuspanien
 Frida Rosell (* 1999), schwedische Handballspielerin
 Heinrich Rosell (1848–1932), preußischer Kommunalbeamter
 Juan Miguel Rosell Milanés (* 1969), kubanischer Beachvolleyballspieler
 Lars-Erik Rosell (1944–2005), schwedischer Komponist
 Rosendo Rosell (1918–2010), kubanischer Künstler
 Sandro Rosell (* 1964), spanischer Unternehmer und Präsident des FC Barcelona

Rosell bezeichnet außerdem:
 Rosell (Castellón), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Castellón

Siehe auch:
 Roselle